Вельвет:
 Вельвет — ткань.
 «Вельвет» — российская музыкальная группа.
 Velvet — шведская певица и танцовщица.
 Velvet — серия комиксов.
 Velvet Music — российский лейбл звукозаписи и продюсерский центр.

См. также 
 Red Velvet — южнокорейская гёрл-группа.
 The Velvet Underground — американская рок-группа.